Zeravschania ferulaefolia är en flockblommig växtart som först beskrevs av Alexander Gilli, och fick sitt nu gällande namn av Pimenov. Zeravschania ferulaefolia ingår i släktet Zeravschania och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
ferulaefolia